Alibertia (planten), een geslacht van planten uit de sterbladigenfamilie
Alibertia (dieren), een geslacht van vliesvleugeligen